Фалиле́евское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кингисеппского района Ленинградской области Российской Федерации. Административный центр — деревня Фалилеево.

Глава поселения — Ахтырцев Андрей Александрович, глава администрации — Филиппова Светлана Геннадьевна.

Географические данные 
Поселение расположено в восточной части Кингисеппского района.

На территории поселения леса смешанные, с преобладанием лиственных. Имеются залежи торфа.

По территории поселения проходят автодороги:
  (Перелесье — Гурлёво)
  (Домашово — Большое Руддилово)
  (подъезд к дер. Лоузно)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 35 км.

В пределах поселения протекает одна из крупных рек района — Систа с притоком Сумой, которая впадает в Копорскую губу.

История 
В начале 1920-х годов в составе Котельской волости Кингисеппского уезда были образованы Кайболовский и Фалилеевский сельсоветы.

В августе 1927 года Кайболовский и Фалилеевский сельсоветы вошли в состав Котельского района Ленинградской области.

В ноябре 1928 года Кайболовский и Фалилеевский сельсоветы были объединены в Кайболовский сельсовет с центром в деревне Кайболово.

20 сентября 1931 года Котельский район был ликвидирован, Кайболовский сельсовет вошёл в состав Кингисеппского района.

16 июня 1954 года Кайболовский, Велькотский и Ратчинский сельсоветы были объединены в Удосоловский сельсовет.

20 марта 1959 года из Удосоловского сельсовета был вновь выделен Кайболовский сельсовет.

По данным 1966 года центр Кайболовского сельсовета перенесён в деревню Домашово.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Кайболовский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Кайболовскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 81-оз от 28 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Фалилеевское сельское поселение с центром в деревне Фалилеево, в его состав вошла территория бывшей Кайболовской волости.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов:

Социальная сфера 
В поселении работают средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад.

Экономика 
Основным источником дохода для поселения является сельское хозяйство. Сельхозпредприятие «Домашово» занимается молочным животноводством. Помимо этого, в поселении работают 28 частных ферм. Из общей площади поселения сельхозугодия занимают 2530 га.

Достопримечательности 
 Церковь Георгия Победоносца в Ратчино
 Часовня св. Николая в Кайболово
 Древнее городище в Кайболово
 Усадьба Альбрехтов в Утешении

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фалилеевского сельского поселения
 Сайт МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Кингисеппского района